«Азазе́ль» — российский 4-серийный мини-сериал Александра Адабашьяна, созданный по мотивам первой из чётырёх книг — одноимённого романа Бориса Акунина о приключениях Эраста Фандорина. Производством проекта занималась Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова. Для мини-сериала писатель переписал некоторые сцены с целью их сокращения, а также удалил мелких второстепенных персонажей.

Премьерный показ всех серий состоялся 10 марта 2002 года на телеканале ОРТ с 19:05 до 22:30. В 2003 году мини-сериал стал обладателем двух премий ТЭФИ.

Содержание 
Чиновник 14-го класса Эраст Петрович Фандорин служит письмоводителем в Сыскном отделении и мечтает стать сыщиком. Случайно он становится вовлечён в расследование загадочного самоубийства. В процессе распутывания нитей преступления, Фандорин выходит на след таинственной организации «Азазель», члены которой занимают важнейшие государственные посты в разных странах и влияют на мировую политику, экономику и культуру.

В главных ролях

В ролях

Саундтрек 
В качестве музыки к фильму были записаны фрагмент оперной арии и старинные русские романсы:
 Александр Иванов — Куда, куда вы удалились (ария Ленского из оперы «Евгений Онегин»)
 Борис Гребенщиков — Снился мне сад
 Колибри — Титулярный советник
 Дети Picasso — Душечка
 Мумий Тролль — Смейся, смейся громче всех
 МультFильмы — Забыть так скоро
 Несчастный Случай — Ямщик, не гони лошадей
 Ногу Свело — На заре ты её не буди
 Ночные Снайперы — У церкви стояла карета
 Пелагея — Не уходи, побудь со мною
 Чайф — Но я Вас всё-таки люблю
 Чичерина — В лунном сиянии
 Юрий Шевчук — Гори, гори, моя звезда
 Витас — Отцвели уж давно хризантемы в саду
 Пелагея — Я ехала домой

Награды и номинации 
 Российская индустриальная телевизионная премия «ТЭФИ — 2002»:
 победа в номинации «Сценарист» — Борис Акунин
 победа в номинации «Оператор» — Павел Лебешев
 номинация на приз в категории «Телевизионный художественный/игровой фильм»
 «Золотой орёл — 2003»:
 номинация на премию в категории «Лучший игровой телевизионный фильм»

Примечания

Ссылки 
 Страница мини-сериала в онлайн-кинотеатре Кино1ТВ
 Страница мини-сериала на сайте Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова
 «Азазель» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Оригинальный сценарий Б. Акунина фильма «Азазель». М. «Захаров», 2006

Экранизации произведений Бориса Акунина
Фильмы Александра Адабашьяна
Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2002 году
Телесериалы России, завершённые в 2002 году
Криминальные телесериалы России
Детективные телесериалы России
Исторические телесериалы России
Телесериалы студии «ТРИТЭ»
Телесериалы Первого канала
Лауреаты премии ТЭФИ